Katabasis (griechisch „Abstieg“) steht für:

 Katabasis, musikalische Figur
 Gang ins Reich der Toten bzw. Unterwelts- oder Hadesfahrt (z. B. von Herakles, Odysseus, Orpheus in der griechischen Mythologie)
 Abstieg Christi in die Unterwelt (Descensus Christi)   

Siehe auch
 Katabatischer Wind
 Anabasis (Musik)